Соломахин:

 Соломахин Алексей — тренер мини-футбольного клуба «Киевская Русь».
 Соломахин, Лев Алексеевич — герой Олега Янковского в фильме «Премия».
 Соломахин, Иван Иванович (1908—1989) — герой Великой Отечественной войны, командир 106-го отдельного 
 Соломахин, Михаил Карпович (1888—1967) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения. В эмиграции — генерал-майор, начальник штаба Кубанского казачьего войска.
 Саломахин (Соломахин), Николай Феоктистович — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Соломахин, Юрий Павлович — генеральный директор ЗАО «Гипродвигатель».

Топоним 
 Соломахин — хутор, Алексеевский район, Белгородская область